Einzingen bezeichnet:

 einen Ortsteil von Allstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt, siehe Einzingen (Allstedt).
 eine Wüstung in der Heidmark, Landkreis Heidekreis in Niedersachsen, siehe Untereinzingen